Armella ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Armella (1928–2011), argentinischer Sportschütze
 Pedro Armella (* 1930), argentinischer Sportschütze